Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 47001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 14 października 1998 do 21 stycznia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

47001-47100

47101-47200

47201-47300

47301-47400

47401-47500

47501-47600

47601-47700

47701-47800

47801-47900

47901-48000

Przypisy 

Lista planetoid 047001-048000